Rocklin peut désigner

Lieux 
 Rocklin, ville du comté de Placer en Californie, aux États-Unis.

Personnes 
 Nicole Rocklin (née en 1979), productrice de cinéma et de télévision américaine